Гус (громада) — громада в Нідерландах, у провінції Зеландія.
 Гус (місто) — місто в Нідерландах, у громаді Гус провінції Зеландія.

 Ян Гус (1369 — 6 липня 1415) — чеський релігійний мислитель, філософ, реформатор
 Сабін-Гус Юрій Давидович (5 травня 1882 — 8 березня 1958) — оперний співак-бас . Народний артист України
 Гуго ван дер Гус (Hugo van der Goes) (бл. 1420—1425 — 1482) — фламандський художник.
 Гус Михайло Семенович (1900—1984) — український публіцист і літературний критик.

 Гус Гіддінк (Guus Hiddink) — нідерландський футболіст

 1840 Гус (1840 Hus) — астероїд головного поясу

Див. також 
 Ван дер Гус
 Гусь
 1840 Гус — астероїд